Макловио Ерера има више значења:

 Макловио Ерера, Колонија Авијасион (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Макловио Ерера, Естасион Фаломир (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Макловио Ерера, Санта Роса (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Макловио Ерера, Мирадорес (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Макловио Ерера (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Макловио Ерера (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику